Tas Rohamlöveg — проект венгерской САУ времён Второй мировой войны на базе танка  44M Tas. Произведён в единственном экземпляре, после его уничтожения проект был закрыт.

История 
В 1943 году Главный Штаб венгерской армии, осознав невозможность закупки подобного танка у Германии, принял решение спроектировать его собственными силами. Планировали построить танк, напоминавший по форме немецкую «Пантеру». Венгерские инженеры завершили работу над проектом в конце 1943 года, и первый опытный образец был почти готов к испытаниям. На базе танка планировали создать САУ, но вскоре сам танк был уничтожен. Венгрия и ранее экспериментировала и производила самоходные орудия и истребители танков, поэтому велика вероятность, того, что Tas Rohamlöveg в конечном итоге, был бы сделан,  если бы проект  44M Tas достиг более продвинутой стадии.

Скорее всего, 44M tas Rohamlöveg был по ошибке составлен венгерским историком Паулем Корбули. Во время своих исследований  44M Tas  он нашел источники, упоминающие, что были сделаны компоненты для двух шасси  44M Tas. Он пришел к выводу, что второй корпус был создан для экспериментального истребителя танков, основанного на корпусе конструкции  44M Tas. Из-за ничтожного количества информации о проекте  44M Tas, в то время эту информацию считали достоверной. Позже, в 2000-х годах, была найдены дополнительные источники, в которых было указано, что компоненты сделаны для второго прототипа  44M Tas, а не для проекта истребителя танков. Возможно, на втором шасси для  44M Tas планировали установить другую башню, схожую с башней танка «Тигр». Пал Корбули в своем исследовании, намекнул, что была, по крайней мере, какая-то идея, основанная на создании истребителя танков на шасси 44M Tas. Но, несмотря на это, никаких сохранившихся документов об этом не существует, и если идея действительно существовала, то она, скорее всего, осталась просто идеей.

Конструкция 
Если бы Tas Rohamlöveg был когда-либо закончен, он, скорее всего, использовал тот же двигатель, что и 44M Tas. Трансмиссия механического типа: главный фрикцион сухого трения, планетарная 5-скоростная КПП, блокируемый дифференциал, бортовые фрикционы.
Тем не менее, в те годы были планы по созданию венгерского V-образного 12-цилиндрового двигателя с мощностью не менее 700 л.с. для Tas, поэтому Новый танк вполне мог бы получить его. По схеме будущий танк напоминал немецкую StuG III (модификации G), однако имел более мощное бронирование , бо́льшие углы наклона лобовых листов, и была оснащена более мощным 88-мм орудием KwK 36 L/56 (или даже KwK 43 L/71).

Мобильность 
Учитывая, что проект был основан на концепции Jagdpanther и имел нижеупомянутую броню, то, скорее всего, весил бы примерно столько же, сколько  44M Tas, поскольку Jagdpanther весил примерно столько же, сколько Пантера. Силовая установка скорее всего, была бы такой же, как у 44M Tas, который имел два бензиновых двигателя Weiss Manfréd V-8H с водяным охлаждением V8 мощностью 260 л. с., которые вместе выдавали бы 520 л. с., что давало новой САУ соотношение мощности и веса около 14 л. с. на тонну. Это дало бы ему примерно ту же скорость, что у танка  44M Tas, который разгонялся примерно до 45 км/ч.

Вооружение 
 44M Tas, должен был иметь противотанковую пушку на базе 80-мм зенитной пушки 29/44M. Bofors/DIMAVAG L/58, которая была самой мощной противотанковой пушкой венгрии. Таким образом, если бы Tas Rohamlöveg достроили, то он, скорее всего, был бы оснащен этой 80-мм противотанковой пушкой.

Что касается вторичного вооружения, такого как пулеметы, то у венгрии не было танков, на которых можно было бы основываться. Предыдущие самоходные орудия, такие как Zrinyi I , не имели пулеметов, но, в основном все истребители танков того времени имели вторичное вооружение, такое как пулеметы. Исходя из этого, немаловероятно, что Tas Rohamlöveg имела бы пулеметы.

Броня 
Броня новой САУ была больше всего похожа на броню танка  44M Tas. Это сделало бы развёртывание производства новой машины очень быстрым.
Лоб создавался похожим на лоб Jagdpanther. На чертеже, машина должна была иметь 3 лобовых плиты с танка  44M Tas, но верхняя бронеплита была удлинена для защиты  каземата. Что касается бортов, они должны были быть тоже удлинены там, где должен был быть каземат. Задняя часть каземата была слабо бронирована, так как, там были дверцы для помещения механизмов.

 Лоб: 75мм верхняя лобовая плита, 120мм средняя лобовая плита, 75мм нижняя лобовая плита
 Борта: 50мм
 Корма: 40мм кормовая плита каземата, 100мм верхняя кормовая плата, 75мм нижняя кормовая плита
 Днище: 20мм
 Крыша: 20мм

Ссылки

 http://www.tanks-encyclopedia.com/ww2/hungary/Tas-rohamloveg-fake-tanks Полная статья, объясняющая историю данной САУ.
 http://www.tanks-encyclopedia.com/ww2/hungary/44m-tas Данные о броне, орудии и силовой установке.
 http://ftr.wot-news.com/2013/06/17/hungarian-armor-part-1-44m-tas-and-tas-rohamloveg/ История и характеристики на сайте “For the Record”.
 http://i.imgur.com/84sVrd2.png Схема брони танка  44M Тош.

Танки по алфавиту
Танки Венгрии
Тяжёлые танки
Танки Второй мировой войны
Опытные танки и прототипы
Самоходная артиллерия Венгрии